Sónčev obràt ali solstícij je tisti trenutek v letu, ko je Sonce ob poldnevu (v svojem nadglavišču [zenitu]) navidezno najseverneje (na nebesnem Kozorogovem povratniku) ali najjužneje (na nebesnem Rakovem povratniku) na nebu oziroma je najvišje ali najnižje nad nebesnim ekvatorjem. Poletni Sončev obrat (poletni solsticij) je običajno od 21. do 23. junija. Takrat se začne poletje, dnevu pa rečemo kres. Zimski Sončev obrat (zimski solsticij) pa se zgodi 21. decembra, poredko pa dan kasneje. Takrat se začne zima.

Datuma zimskega in poletnega Sončevega obrata sta za obe polobli obrnjena (iz preprostega razloga: ko je na Slovenskem (severna polobla) poletje, je na južni polobli zima). Ker je Zemljina vrtilna os nagnjena za kot 23° 26' 20" (23,439°) proti ravnini ekliptike, ravnini, v kateri kroži okoli Sonca, Sonce navidezno po nebu vsak dan potuje različno (približno 15°/h) in čez leto opisuje osmici podobno krivuljo. Dnevu ob zimskem obratu, ki ima hkrati velik religiozni pomen, rečemo božič.

Sončevega obrata ne smemo zamenjevati z apsidnima točkama, z odsončjem (afelijem), točko na Zemljini tirnici okrog Sonca, ko je planet Zemlja od Sonca najbolj oddaljen, in prisončjem (perihelijem), točko, ko je Zemlja Soncu najbliže. Zemlja je v odsončju okoli 3./4. julija, najbližje pa pol leta kasneje, torej pozimi, 3. januarja.

Sonce navidezno prečka nebesni ekvator dvakrat v letu. Tedaj nastopita enakonočji.

Folklora 

V slovenski ter evropski praznični tradiciji je na dan sončnega obrata potekalo kresovanje. Tik po obdobju sončnega obrata (24. junij) praznuje god sv. Janez Krstnik, ki je verjetno v času pokristjanjevanja nadomestil sončno božanstvo Kresnika. V osnovi so se tudi v kresnih šegah ohranili vsi aspekti staroverskih ritualnih šeg. Kresnemu večeru, ki je bil 23. junija zvečer, so rekli tudi kupalo.

Glej tudi 

 Kupalo
 Kresnik (mitologija)
 Kresnik (bog)

Sklici 

Astronomski pojavi
Koledarji
Dinamika Osončja
Astrologija